signifie « ramper » en anglais. Ce titre peut désigner :

Cinéma 

 , film américain de Charles Band sorti en 1997 ;
 , film américain des Trois Stooges sorti en 1956 ;
 , film britannico-allemand de Christopher Smith sorti en 2004 ;
 Creep, film américain de  sorti en 2014.

Musique

Groupe 

 , groupe de musique électronique américain formé en 2009 ;
 , groupe de rock suédois actif de 1982 à 1996.

Chanson 

 , chanson de The Lonely Island présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Camille Jones présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Mobb Deep présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Radiohead présente sur l'album Pablo Honey sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Creep, chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Autres 
 Creep Catchers, groupe de cybermilitants canadiens contre la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles

Voir aussi